

Astronomia 
 Adams – cratere meteoritico lunare
 Adams – cratere meteoritico su Marte
 1996 Adams – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Adams – casa costruttrice statunitense di automobili da corsa

Geografia
 Adams – isola dell'Antartide
Filippine
 Adams – municipalità della provincia di Ilocos Norte
Stati Uniti d'America
 Adams – città della contea di Walsh, Dakota del Nord
 Adams – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Adams – township della contea di Arenac, Michigan
 Adams – township della contea di Hillsdale, Michigan
 Adams – township della contea di Houghton, Michigan
 Adams – township della contea di Butler, Pennsylvania
 Adams – township della contea di Cambria, Pennsylvania
 Adams – township della contea di Snyder, Pennsylvania
 Adams – città della contea di Mower, Minnesota
 Adams – villaggio della contea di Gage, Nebraska
 Adams – città della contea di Jefferson, New York
 Adams – comunità non incorporata  della contea di Texas in Oklahoma
 Adams – città della contea di Umatilla, Oregon
 Adams – città della contea di Robertson, Tennessee
 Adams – città della contea di Adams, Wisconsin
 Adams – città della contea di Green, Wisconsin
 Adams – città della contea di Jackson, Wisconsin
 North Adams – città della contea di Berkshire, Massachusetts

Persone